Le prénom slave Nadejda (en russe , « Espérance ») peut désigner :

 Nadejda, frégate russe construite en 1800 ;
 Nadejda, trois-mâts carré lancé en 1992 ;
 Nadejda, système de navigation par satellite soviétique puis russe.

Voir aussi 
 Nadège, forme francophone du même prénom.

Homonymie de prénom
Prénom féminin